Ljusträsktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ljusträsktjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (3,39 ha)
Ljusträsktjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn